John Simon – medico inglese
 John Simon – giocatore di football americano statunitense 
 John Simon – produttore discografico, musicista e compositore statunitense